Victims of Death ("vittime della morte" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Victims of Death  – album dei Sodom del 1984
 Victims of Death  – album dei Possessed del 1992